Het seizoen 2017-18 van de Beker van België in het voetbal begint op 30 juli 2017 en eindigt met de finale in het voorjaar van 2018. In totaal strijden 312 teams om de beker.

Format 
Alle ronden, met uitzondering van de halve finale, worden beslist in één wedstrijd. In de eerste drie ronden wordt bij een gelijkspel na 90 minuten de wedstrijd meteen met strafschoppen beslist. Vanaf ronde 4 wordt er bij een gelijkspel na 90 minuten eerst twee keer 15 minuten verlengd, voordat strafschoppen de wedstrijd beslissen.

Wedstrijden

Eerste ronde
In deze eerste ronde treden naast de clubs die zich kwalificeerden uit het provinciaal voetbal ook de clubs derde klasse amateurs van het huidige seizoen aan. De teams uit de derde klasse amateurs konden niet tegen elkaar loten.

Tweede ronde
In de tweede ronde spelen de 112 winnaars van de eerste ronde en de 48 teams uit de tweede klasse amateurs tegen elkaar. De teams uit de tweede klasse amateurs konden niet tegen elkaar loten.

Derde ronde
In de derde ronde spelen de 80 winnaars van de tweede ronde en de 16 teams uit de eerste klasse amateurs tegen elkaar. De teams uit de eerste klasse amateurs konden niet tegen elkaar loten.

Vierde ronde
In de vierde ronde spelen de 48 winnaars van de derde ronde tegen elkaar.

Vijfde ronde
In de vijfde ronde spelen de 24 winnaars van de vierde ronde en de 8 teams uit de eerste klasse B tegen elkaar. De teams uit de eerste klasse B konden niet tegen elkaar loten.

1/16 finale en volgende rondes 

Op 28 augustus om 13u30 vindt de loting plaats voor de 1/16 finales. Hierbij gaan een totaal van 32 teams - 16 uit de Jupiler Pro League en 16 uit lagere reeksen - in de trommel.

De 1/16de finales van de Croky Cup 2017-2018, waarin de clubs uit de Jupiler Pro League hun intrede doen, zullen gespeeld worden op 19, 20 en 21 september.

Deelnemers per ronde
Het aantal deelnemers per reeks per ronde is:
(NB Door afrondingsverschillen kan het percentage per kolom niet 100% zijn)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2017/18